Вячеслав Александрович Гринченко (; 1938—1998) — советский, узбекский и российский оперный певец. Народный артист СССР (1980).

Биография 
Вячеслав Гринченко родился 21 июня (по другим источникам — 21 сентября) 1938 года в Краснограде (Украина).

В 1965 году окончил Ленинградскую консерваторию, пел в спектаклях Оперной студии при консерватории.

С 1966 года — солист Государственного театра оперы и балета имени А. Навои (ныне Большой театр имени Алишера Навои).

Выступал в концертах, первый исполнитель ряда произведений узбекских композиторов. Гастролировал за рубежом.

С 1986 по 1989 год — солист Московской филармонии.

Вячеслав Гринченко умер 13 февраля 1998 года в Краснограде. Похоронен на городском кладбище.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР (1971)
 Народный артист Узбекской ССР (1974)
 Народный артист СССР (1980)
 Государственная премия Узбекской ССР имени Хамзы (1981).

Партии 
 «Борис Годунов» М. П. Мусоргского — Борис Годунов
 «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова — Собакин
 «Князь Игорь» А. П. Бородина — Галицкий, Кончак
 «Русалка» А. С. Даргомыжского — Мельник
 «Пиковая дама» П. И. Чайковского — Томский
 «Дон Карлос» Дж. Верди — Филипп II
 «Аида» Дж. Верди — Рамфис
 «Севильский цирюльник» Дж. Россини — Дон Базилио
 «Фауст» Ш. Гуно — Мефистофель
 «Кармен» Ж. Бизе — Эскамильо
 «Оптимистическая трагедия» А. Н. Холминова — Вожак
 «Пётр Первый» А. П. Петрова — Пётр.

Примечания

Ссылки 
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Академические музыканты России
Академические музыканты СССР
Академические музыканты Узбекистана
Басы
Персоналии:Большой театр оперы и балета им. Алишера Навои
Заслуженные деятели искусств Узбекской ССР